Turneul de tenis de la Roland Garros din 2008 a fost un turneu de tenis de nivel Grand Slam care s-a jucat în aer liber pe terenuri de zgură, la Stade Roland Garros, Paris, în perioada 25 mai – 8 iunie 2008. A fost cea de-a 112-a ediție a Openului Francez și al doilea turneu de Grand Slam al anului.

Justine Henin nu și-a apărat titlul din cauza retragerii din sport pe 14 mai. Ana Ivanovic, finalistă cu Henin în 2007, a câștigat la simplu feminin. La masculin, Rafael Nadal a câștigat proba de simplu masculin și a egalat recordul lui Björn Borg de patru titluri consecutive la French Open în era deschisă. 

Ediția din 2008 a marcat pentru prima dată în Era Open când nici un jucător american (masculin sau feminin) nu a ajuns în sferturile de finală de simplu la Roland Garros.

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Legături externe
 Roland Garros

2008
2008 în tenis